Denumirea de Bujoru se poate referi la:
Bujoru, reședința comunei cu același nume din județul Teleorman, România
Bujoru, o localitate din comuna Călmățuiu, județul Teleorman, România